Takashi Ishii ist der Name folgender Personen:

* Takashi Ishii (Regisseur) (1946–2022), japanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Takashi Ishii (Leichtathlet) (* 1954), japanischer Mittelstreckenläufer